Шкрабак: фамилия.

Известные носители 
 Шкрабак, Артём Владимирович (род. 1972) — актёр.
 
 Шкрабак, Павел Ананиевич (род. 1941) — народный депутат Украины.
 Шкрабак, Татьяна Сергеевна (род. 1948) — актриса, народная артистка России.